Levin steht für:

 Levin (Familienname), Familienname
 Levin (Vorname), männlicher Vorname
 (2076) Levin, Asteroid des Hauptgürtels

Levin oder Levín steht für folgende geographischen Objekte:

 Levin (Neuseeland), Stadt in Neuseeland
 Levin, Ortsteil von Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Levín, Minderstadt im Okres Litoměřice, Tschechien
 Levín (Králův Dvůr), Ortsteil von Králův Dvůr, Okres Beroun, Tschechien
 Levín, Ortsteil von Lišov, Okres České Budějovice, Tschechien
 Levín (Olešnice), Ortsteil von Olešnice, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Levín (615 m), Berg in der Brdská vrchovina, Tschechien

Siehe auch:
 Lewin
 Levien
 Levine
 Levins